Kępscy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Kępscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Kępscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Kępscy herbu Starykoń – polski ród szlachecki